Le Baptême des néophytes (1425), fresque italienne de Masaccio ;
 Le Baptême du Christ (1448-1450), tableau italien de Piero della Francesca ;
 Le Baptême du Christ (1472-1475), tableau italien d’Andrea del Verrocchio achevé par Léonard de Vinci ;
 Le Baptême du Christ (1482), tableau italien du Pérugin ;
 Le Baptême du Christ (1500-1502), tableau italien de Giovanni Bellini ;
 Le Baptême du Christ (1510), tableau italien du Pérugin ;
 Le Baptême de l'eunuque (1626), tableau néerlandais de Rembrandt ;
 Le Baptême du Christ (1634), sculpture en marbre italienne de Francesco Mochi ;
 Le Baptême (1884), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
 Le Baptême (1885), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
 Le Baptême (1997), album de Matthieu Chedid ;
 Le Baptême du feu (Chrzest Ognia) (2010), roman polonais d’Andrzej Sapkowski.